Kabinett Leutheußer steht für folgende Regierungen Thüringens:
 Kabinett Leutheußer I (1924 bis 1927)
 Kabinett Leutheußer II (1927 bis 1928)